Antal Péter (1917–2002) romániai magyar kritikus, tankönyvíró
 Antal Péter (1948) labdarúgó (Vasas, Szegedi EOL), edző
 Antal Péter (1955) ügyvéd, műgyűjtő, múzeumalapító
 Antal Péter (?) filozófus, buddhológus
 Antal Péter (1986) labdarúgó-játékvezető